Peliperdix – rodzaj ptaka z podrodziny bażantów (Phasianinae) w rodzinie kurowatych (Phasianidae).

Zasięg występowania 
Rodzaj obejmuje gatunki występujące w Afryce.

Morfologia 
Długość ciała 20–26 cm; masa ciała samców 227–284 g, samic 218–284 g.

Systematyka

Etymologia 
 Peliperdix: Hendrick Severinus Pel (1818–1876), gubernator Holenderskiego Złotego Wybrzeża w latach 1840–1850, przyrodnik, taksydermista;  perdix, περδικος perdikos „kuropatwa”.
 Perdicideus: gr. περδικιδευς perdikideus „młoda kuropatwa”, od περδιξ perdix, περδικος perdikos „kuropatwa”. Nowa nazwa dla Peliperdix.
 Afrocolinus: , Afra „Afrykanin, afrykański”; nowołac. colinus „przepiórka” (por. rodzaj Colinus  (przepiór)). Gatunek typowy: Francolinus lathami .

Podział systematyczny 
Do rodzaju należą następujące gatunki:
 Peliperdix coqui – frankolin jasnogłowy
 Peliperdix albogularis – frankolin białogardły
 Peliperdix schlegelii – frankolin jarzębaty
 Peliperdix lathami – frankolin czarnogardły

Przypisy 

Kurowate